Antler Point bezeichnet:

Erhebungen:
 Antler Point (Oregon)

Landspitzen:
 Antler Point (Kanada)
 Antler Point (Alaska)